Schlange bezeichnet:
 Schlangen, eine Unterordnung der Reptilien – dort auch zur Mythologie
 Schlange (Sternbild), ein Sternbild am Sommerhimmel
 Schlange (Wappentier), ein Wappentier in der Heraldik
 Schlange (Geschütz), eine Gruppe  von historischen Waffen
 蛇, shé, einer der zwölf Erdzweige
 Warteschlange, eine Form menschlichen Anstehens
 Warteschlange (Datenstruktur), eine Datenstruktur in der Informatik
 die Tilde als diakritisches Zeichen in der Mathematik oder Physik, siehe Tilde #Als diakritisches Zeichen
 eine währungspolitische Vereinbarung innerhalb der Europäischen Gemeinschaft, siehe Europäischer Wechselkursverbund
 umgangssprachlich die Berliner Autobahnüberbauung Schlangenbader Straße
 die gewendelte, gebogene oder ausgebauchte Form eines Rohrs oder Heizstabs zum Wärme- oder Stoffaustausch
 die Form eines Holzbohrers (Schlangenbohrer)

Schlange ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Schlange-Schöningen (* 1960), deutscher Althistoriker

Siehe auch:
Schlange-Schöningen